Ярмолинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Ярмолинцы — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Ярмолинцы — село в Роменском районе Сумской области.
 Ярмолинцы — посёлок городского типа в Хмельницком районе Хмельницкой области.